FND steht für:
 Bahnhof Nidda (DS100-Code)
 Fernmeldenotdienst, war innerhalb der Deutschen Bundespost (später auch innerhalb der Deutschen Telekom) verantwortlich für die Fernmeldeverbindungen im Katastrophen- und Verteidigungsfall
 Flächennaturdenkmal, siehe Naturdenkmal
 Französischer Nachrichtendienst, fiktiver Nachrichtendienst in manchen deutschen Übersetzungen von Geheimagent Lennet

Abkürzung